Иван Немцев:
 Немцев, Иван Спиридонович (1923—1997) — Герой Советского Союза.
 Немцев, Иван Трифонович (1942—2015) — советский и российский спортсмен-гиревик, мастер спорта СССР, многократный чемпион России, Европы и мира.